Katakomby mohou označovat:

 Katakomby – podzemní prostor, používaný k uchovávání mumifikovaných ostatků těl
 Římské katakomby
 Kalixtovy katakomby
 Jihlavské katakomby – jihlavská památka
 Pařížské katakomby – památka v Paříži
 rozsáhlé vzájemně propojené sklepy

filmy
 Katakomby (film, 1940) – československý film
 Katakomby (film, 1965) – britský film
 Katakomby (film, 2007) – americký film

galerie
 Galerie Katakomby – galerie výtvarného umění, součást Centra experimentálního divadla

hudební skupina
 Katakomby (hudební skupina) – heavy metalová skupina z Uherského Hradiště